

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Malw“ beginnt.

Malw 



Malwa 
 Malwaya, Killian (* 2005), französischer Basketballspieler

Malwi 
 Malwitz, Hans (1891–1987), deutscher Architekt und Baubeamter